Eliteserien 1985/86 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eliteserien (Dänemark) 1985/86, die Spielzeit der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse Eliteserien

Siehe auch:
 Elitserien 1985/86, die Spielzeit der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse Elitserien